wiązar (budownictwo)
 wiązar (mechanika)